Yaconelli ist der Familienname folgender Personen:

 Mike Yaconelli (1942–2003), US-amerikanischer Pastor, Autor und Gründer von Youth Specialties und The Wittenburg Door
 Steve Yaconelli (1941–2003), US-amerikanischer Kameramann